Kazimierz Moskal (ur. 1962) – polski polityk, nauczyciel i samorządowiec
 Kazimierz Moskal (ur. 1967) – polski piłkarz i trener piłkarski

Zobacz też